Tessier bezeichnet:
 Tessier (Saskatchewan), Dorf (Village) in Saskatchewan, Kanada

Tessier ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Tessier (1891–1967), französischer Historiker
 Henri-Alexandre Tessier (1741–1837), französischer Mediziner und Naturforscher
 Kelsey Tessier (* 1990), kanadischer Eishockeyspieler
 Marc Tessier-Lavigne (* 1959), frankokanadischer Neurowissenschaftler und Universitätspräsident
 Micheline Tessier (1932–2006), kanadische Sängerin und Gesangspädagogin
 Orval Tessier (1933–2022), kanadischer Eishockeyspieler
 Robert Tessier (1934–1990), amerikanischer Schauspieler 
 Roger Tessier (* 1939), französischer Komponist
 Valentine Tessier (1892–1981), französische Schauspielerin 

Siehe auch: 
 Teissier
 Teyssier